Рустем Радикович Халилов (р., г.) — российский пятиборец. Мастер спорта России международного класса (2000) по современному пятиборью. Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы в личном зачёте, чемпион мира и Европы в командном зачёте, чемпион Европы в эстафете (все — 2000) среди юниоров. Член сборной команды России (2000).

Биография 
Окончил УГАТУ (2003), факультет экономики, менеджмента и финансов. Воспитанник Республиканской СДЮСШОР по современному пятиборью (тренер - зтр РФ А. М. Уткин), спортклуба УГАТУ.

Выступал за «Динамо» (Уфа).

Спортивные достижения 
Мастер спорта России международного класса (2000) по современному пятиборью. Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы в личном зачёте, чемпион мира и Европы в командном зачёте, чемпион Европы в эстафете (все — 2000) среди юниоров.

Ссылки 
http://www.vatandash.ru/index.php?article=1127

Примечания 

Пятиборцы России
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета